Симеиз 147, Simeis 147 , также известен как Туманность Спагетти , SNR G180.0-01.7  или Шарплесс 2-240  является остатком сверхновой (SNR) в галактике Млечный Путь, лежащий на границе между созвездиями Возничего и Тельца. Был обнаружен в 1952 году в Крымской астрофизической обсерватории с помощью 25-дюймового , его трудно наблюдать из-за его чрезвычайно низкой яркости.

Туманность довольно большая, с почти сферической оболочкой и нитевидной структурой. Остаток имеет угловой размер приблизительно 3 градуса (примерно 6 полных Лун). Приблизительное расстояние до туманности около  и возраст приблизительно . 

Считается, что после звездного взрыва в ядре туманности осталась быстро вращающаяся нейтронная звезда, известная как пульсар PSR J0538+2817, испускающая сильный радиосигнал.

Примечания

Ссылки 

 

 VizieR Query
 Остаток сверхновой Симеиз 147 АКД от 25 апреля 2016 года

 Симеиз 147: остаток сверхновой АКД от 18 мая 2017 года

Остатки сверхновых
Астрономические объекты, открытые в 1952 году